Кюла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Орлеана, 60 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 378 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 782,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кюлан на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Кюлан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер